Патолео — фарширований лист куркуми. Страва, яка в основному готується на західному узбережжі Індії та інших островах Індійського океану. Його виготовляють з тертих кокосових горіхів, рису та джеггери, а також готують, обгортаючи та готуючи на пару в листі куркуми.

Індуїстська громада 

Індуси, що говорять на конкані, готують патолео у другу неділю Шравана, на Наг Панчамі та в Харталіці, напередодні Ганеша Чатурті. Патолео, що не містить солі, пропонується богині Парваті, яку, згідно з легендою, сильно тягне до цих солодощів під час вагітності.

Подається з листям, у блюді. Їх в основному їдять після видалення листя і їдять разом із вегетаріанським святковим обідом під час індуїстських фестивалів.

Християнська громада 
Найпростіший варіант католицького Патолео готується шляхом змазування провареного рисової пасти на свіжому листі куркуми, до якої додається начинка зі свіжого тертого кокосового горіха та кокосового джеггері. Нарешті, листя складають, закупорюють і готують на пару, бажано в традиційному посуді. Їх подають гарячими на блюді з укладеним листям і їдять після їх очищення. Вони часто супроводжуються чаєм чи іншими гарячими напоями.

Католицьке свято Успіння Пресвятої Діви Марії (святий день зобов’язань), яке припадає на 15 серпня, збігається з Днем незалежності Індії . Це свято, яке проводить католицька громада Гоа, оскільки багато сіл Гоа святкують цього дня фестиваль Консачень (свято врожаю), а Патолео - зіркова страва святкування. Він також готується в Гоа на свято Сан-Жуан (Різдво Св. Івана Хрестителя), яке припадає на 24 червня .

Патолео відправляється до будинку нареченого гоанськими людьми - католиками та індусами. Традиція роздавати патолео сусідам та друзям після прибуття новонародженого в родині досі зберігається деякими гоанцями. У минулі часи патолео також розповсюджувались, щоб відзначити завершення будівництва будинку в Гоа. Деякі католицькі сім'ї відправляють патолео до будинку, де люди оплакують смерть члена сім'ї. До сучасної медицини патолео часто використовувався для допомоги дітям при коклюші.

Галерея

Див. також 
 Гоа католицька кухня

Примітки

Посилання 

Recipe: Patoleo in saffron leaves
Recipe: Patoli in turmeric leaves

Азійська кухня